Человек ниоткуда, Человек из ниоткуда:

 Человек ниоткуда (фильм, 1961) — комедия, Мосфильм, 1961 год. Режиссёр — Эльдар Рязанов.
  — , кинофильм, Италия, 1966 год, , 2004.
 Человек ниоткуда (телесериал) () — телесериал, транслировался на канале UPN (США) в 1995—1996 годах.
 Человек из Нигде (фильм, 2010) (, Аджосси, ) — триллер, Южная Корея, 2010 год. Режиссёр — Ли Джон Бом.
 Человек ниоткуда (фильм, 2010) — фильм, Россия, 2010 год.
 Человек ниоткуда (телесериал, 2013) — российский телесериал 2013 года, продолжение фильма 2010 года.